Pucha ist der Name folgender Orte:

  Pucha (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
  Pucha (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortsteil von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg